Białopole – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim, w gminie Bogatynia 
 Białopole – wieś w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Białopole
 Białopole – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim
 Białopole – miasto na Ukrainie

Linki zewnętrzne